MacDougal oder Macdougal ist der Familienname von:
 Frederick A. MacDougal († 1878), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Macdougal Bay, Bucht von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis